Зенкович — білоруське прізвище утворене від імені Зенка, Зенон.

Відомі носії 
 Леан Зенкович (1808–1870) — поет, публіцист, мемуарист
 Міхал Ян Зенкович (1670–1762) — релігійний та державний діяч Великого Князівства Литовського
 Томаш Ігнатій Зенкович (1717–1790) — римо-католицький діяч, єпископ
 Фелікс Зенкович (1842–1910) — науковець-природознавець, учасник повстання 1863–1864 років
 Юзеф Зенкович (?-?) — шляхтич, учасник повстання 1830–1831 років

Див. також 
 Зенкевич
 Зінкевич

Примітки 

Білоруські прізвища